Le Territoire est une série de bande dessinée ;
  est un film de Raoul Ruiz, sorti en 1981.
 Le Territoire est un film d'Alexandre Melnik, sorti en 2015.